HMAS „Norman” – nazwa, którą nosiły do tej pory dwa okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej:
 HMAS „Norman” (G49) - niszczyciel typu N, zwodowany w 1940 roku i służący w czasie II wojny światowej pod banderą australijską. Zwrócony Wielkiej Brytanii w 1945 roku
 HMAS „Norman” (M 84) - niszczyciel min typu Huon. Wszedł do służby w 2000 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy australijskich okrętów